Anhang bezeichnet
 im Schriftverkehr eine Beifügung im Text oder als Schriftstück, siehe Addendum
 im Rechnungswesen ein Dokument der Rechnungslegung, siehe Anhang (Jahresabschluss)
 im E-Mailverkehr ein Dateianhang, siehe E-Mail#Dateianhänge

Anhang ist Ortsname von
 Anhang (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Anhang ist Familienname von
 Rudi Anhang (1905–1998), deutscher Jazzmusiker und Gastronom

Siehe auch:
 
 Anhänger (Begriffsklärung)
 Appendix
 Addendum (Medienprojekt)